Mužská čtyřhra Terra Wortmann Open 2022 probíhala okolo poloviny června 2022. Do deblové soutěže tenisového turnaje hraného v severoněmeckém Halle na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl německo-rumunský pár Kevin Krawietz a Horia Tecău, jehož členové nestartovali společně. Tecău ukončil v březnu 2022 profesionální kariéru. Krawietz nastoupil s dlouhodobým spoluhráčem Andreasem Miesem. Ve čtvrtfinále však podlehli Pützovi s Venusem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, španělsko-argentinský pár Marcel Granollers a Horacio Zeballos, který ve finále za 1.52 hodiny zdolal německo-novozélandské turnajové trojky Tima Pütze s Michaelem Venusem. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–7 rozhodl až těsný supertiebreak poměrem míčů [14–12]. V něm šampioni odvrátili dva mečboly a do žebříčku ATP si připsali 500 bodů. Získali sedmou společnou trofej a první od triumfu na letním Cincinnati Masters 2021. Granollers na okruhu ATP Tour vybojoval čtyřiadvacátý deblový titul a pro Zeballose to bylo dvacáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Halle Open
Tenis v Německu v roce 2022
ATP Tour 2022